Charlot si diverte (The Rounders) – film del 1914 interpretato e diretto da Charlie Chaplin e Roscoe Arbuckle
Gli indomabili dell'Arizona (The Rounders) – film del 1965 diretto da Burt Kennedy
The Rounders – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1966 al 1967
The Rounders – gruppo musicale statunitense
 Rounders – sport 
Il giocatore - Rounders – film del 1998 diretto da John Dahl